Чемпіонат Шотландії з футболу 1899-1900 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 19 серпня 1899 та фінішував 17 березня 1900. Це 10-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій третій титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1900
Шотландія
Шотландія